Михаил Петрович Новиков:
 Новиков, Михаил Петрович (1869—1937) — крестьянин, толстовец, автор мемуаров.
 Новиков, Михаил Петрович (1918—1993) — российский и советский религиовед, педагог.